Wiswedel steht für:
 Wiswedel (Brome), ein Ortsteil des Fleckens Brome, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

Wiswedel ist der Name folgender Personen:
 Artur Wiswedel (1913–1989), deutscher Bauunternehmer und Braunschweiger Kommunalpolitiker
 Elke Wiswedel (* 1971), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Wilhelm Wiswedel (1877–1962), deutscher Baptistenprediger, Verfasser von Beiträgen zur Geschichte des Täufertums